Schmerbach ist ein Ortsname:
 Schmerbach am Kamp, Ortschaft in der Marktgemeinde Pölla, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Schmerbach (Creglingen), Ortsteil und Dorf der Kleinstadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Schmerbach (Leichlingen), Hofschaft in Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schmerbach (Tittmoning), Weiler der Stadt Tittmoning im Landkreis Traunstein, Bayern
 Schmerbach (Waltershausen), Ortsteil und Dorf der Stadt Waltershausen, Landkreis Gotha, Thüringen 
 Schmerbach (Gemeinde Langschlag), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Langschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Schmerbach (Wüstung), frühere Gemeinde an ehemaliger innerdeutscher Grenze, nahe Helmershausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

Schmerbach ist ein Gewässername:
 Schmerbach (Altrhein südlich Jockgrim), linker Zufluss des Altrheins südlich Jockgrim bei Jockgrim, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Schmerbach (Breitenbach), linker Zufluss des Breitenbachs in Bad Wiessee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Schmerbach (Felda), linker Zufluss der Felda in der Rhön bei Neidhartshausen, Wartburgkreis, Thüringen
 Schmerbach (Finstere Rot), rechter Zufluss der Finsteren Rot im Hagerwaldsee bei Hüttenbühl, Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schmerbach (Herrgottsbach), rechter Oberlauf des Herrgottsbachs (zur Tauber) bei Lichtel, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Schmerbach (Kamp), linker Zufluss des Kamps vor Krumau am Kamp, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Schmerbach (Rauhe Ebrach), rechter Zufluss der Rauhen Ebrach gegenüber Untersteinbach, Gemeinde Rauhenebrach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Schmerbach (Weltersbach), rechter Zufluss des Weltersbachs bei Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Schmerbach ist ein Familienname:
 Schmerbach (Orgelbauer), Orgelbauerfamilie aus Frieda bei Eschwege
 Walter Schmerbach (1896–1974), deutscher Fußballspieler
 Michael Schmerbach, genannt „Bachel“ (1824–1886), Arzt, Zeichner, Schriftsteller und Herausgeber in Dettelbach